Setzer:
 Brian Setzer
 Ghiro coda di topo di Setzer